Le luminosité concerne habituellement un phénomène lumineux, exceptionnellement une émission d'énergie non électromagnétique : 
 La luminosité d'un objet désigne la quantité d'énergie qu'il rayonne par unité de temps sous forme d'ondes électromagnétiques.
 La luminosité solaire désigne en astronomie la luminosité du Soleil et constitue une unité de référence pratique pour évaluer celle des autres astres.
 La luminosité bolométrique désigne en astronomie la luminosité d'un astre dans l'ensemble du spectre électromagnétique (des ondes radios aux rayons gamma) établie après diverses opérations de corrections complexes. Le terme correct est magnitude bolométrique. 
 La luminosité, dite aussi clarté ou leucie, caractérise en colorimétrie et en photométrie, la sensation d'éclat d'une source étendue de lumière ou d'une surface, par rapport à un lumière ou une surface de référence.
 La luminosité neutrinique d'un objet désigne la quantité d'énergie qu'il émet sous forme de neutrinos. Celle-ci peut être largement plus grande que celle émise dans le domaine électromagnétique.
 La luminosité gravitationnelle désigne la quantité d'énergie rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles par un système binaire compact. 
 la luminosité de Planck représente la quantité homogène à une puissance que l'on peut fabriquer avec les constantes fondamentales c et G (vitesse de la lumière et constante de Newton respectivement).
 La luminosité de ralentissement désigne la puissance rayonnée par un pulsar du fait de sa rotation rapide.
 La luminosité d'accrétion désigne la luminosité rayonnée lors d'un processus d'accrétion, c'est-à-dire l'énergie perdue par de la matière lorsque celle-ci tombe sur un objet sous l'effet de son champ gravitationnel.
 Il existe une limite à la luminosité d'accrétion d'un objet, appelée limite d'Eddington, ou luminosité d'Eddington. Une luminosité plus importante génère un changement de structure, parfois destructeur de l'objet. 
 En physique des particules, la luminosité désigne une quantité permettant de connaître le nombre d'événements enregistrés par un détecteur.